Коломиец, Николай:
 Коломиец, Николай Петрович (1942—2009) — хореограф, Народный артист Украины.
 Коломиец, Николай Степанович (1915—1994) — украинский советский архитектор и искусствовед, доктор архитектуры.